Попов Федір Аполлонович — архієпископ Рязанський і Зарайський.
 Попов Федір Всеволодович — радянський військовик, історик.
 Попов Федір Максимович (нар. 20.02.1956) — російський кінорежисер, сценарист та кінопродюсер.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок